C66 steht für:

 Chrysler C66, ein Pkw-Modell aus dem Jahr 1954
 HMS Uganda (C66), ein ursprünglich britisches, später kanadisches Militärschiff
 Ureterkarzinom, Harnleiterkrebs nach dem ICD-10-Code
 ECO-Schlüssel für die verbesserte Steinitz-Verteidigung, siehe Spanische Partie #Steinitz-Verteidigung
 Caldwell 66, ein Kugelsternhaufen aus dem Caldwell-Katalog

C66